Antartide
 Ghiacciaio Hansen – ghiacciaio della Terra di Ellsworth
 Ghiacciaio Hansen – ghiacciaio della Terra della Regina Maud